Chezelles, commune française de l'Indre
 Chezelles, commune française d'Indre-et-Loire

Voir aussi 
Chezelle, commune française de l'Allier